Merton – dzielnica Londynu
 London Borough of Merton
 Merton – wieś w Anglii, w hrabstwie Devon
 Merton – wieś w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Merton – wieś w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire

Miejscowości w USA:
 Merton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
 Merton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Gminy w USA:
 Merton (ang. Merton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
 Merton (ang. Merton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Merton (ang. Merton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waukesha
Osoba:
 Thomas Merton – pisarz katolicki
 Robert K. Merton – socjolog amerykański